Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Porsche Tennis Grand Prix 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 24. April 2017 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Stuttgart